Angela Nanetti (1942) – scrittrice italiana
 Nino Nanetti o Nannetti (1906-1937) – antifascista italiano
 Patrizia Nanetti (1965) – ex annunciatrice televisiva ed ex modella italiana